Блаца може да се отнася за:

 Българска Блаца, често наричано само Блаца, на гръцки Оксия, село в дем Костур, Гърция;
 Влашка Блаца, често наричано само Блаца, на гръцки Власти, село в дем Еордея, Гърция;
 Блаца, село в Източна Тракия, Турция;
 Блаца, село в община Булкиза, Албания;
 Блаца, село в община Поградец, Албания;
 Блаца, село в Община Тутин, Сърбия.

Вижте също 
 Блаце